Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1948 года собрал 14 участников. Чемпионом стал Пит Розенбург, завоевав свой второй национальный титул.

 — Пит Розенбург, 20 очков.

 — Хенк Ларос, 17 очков.

 — Даммис ван дер Стай, Рейнир Корнелис Келлер, 16 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1948 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1948 году